Дитфурт (значения)» — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Дитфурт, Вильгельм (1780—1855) — прусский военный деятель, генерал от инфантерии.
 Дитфурт, Франц-Вильгельм (1801—1880) — немецкий поэт, барон.

Топоним 
 Дитфурт — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

См. также 
 Дитфурт-ан-дер-Альтмюль